Отмар Иссинг (; род. , , Бавария) — немецкий финансист, профессор. Действительный член Европейской академии наук и искусств. Почётный доктор трёх университетов.

Биография 
Окончил гуманитарную гимназию в Вюрцбурге (1954). Затем один год изучал классическую филологию в Вюрцбургском университете, после чего в 1955—1960 годах там же экономику. В том же университете на факультете права и экономики докторат по экономике в 1961 году и хабилитация в 1965 году с правом преподавания в вузах (venia legendi) экономической теории и экономической политики.

В 1960—1966 годах ассистент-исследователь Института экономики и социальных наук Вюрцбургского университета. В 1965—1966 годах лектор Вюрцбургского университета.

в 1967—1973 годах полное профессорство на факультете экономики и социальных наук Университета Эрлангена — Нюрнберга, директор института международных экономических отношений.

В 1973—1990 годах полное профессорство в Вюрцбургском университете.

В 1990—1998 годах член Совета директоров Центробанка Германии.
В 1998—2006 годах член Совета правления Европейского центробанка (ЕЦБ) — главный экономист, отвечал за исследовательское и экономическое направление работы ЕЦБ.

С 2006 года президент Центра финансовых исследований Франкфуртского университета им. Гёте, почётный профессор университета (2007). Также является почётным профессором Вюрцбургского университета (1991).

С 2007 года международный советник «Goldman Sachs».

В 2008—2012 годах возглавлял группу советников по новому финансовому порядку канцлера ФРГ Меркель.

Бывший член Немецкого совета экономических экспертов.

Награды 
 2004 Медаль Бернарда Хармса
 2006 Орден Заслуг (Люксембург), гранд-офицер

Примечания

Литература 
 Камилла Андерсен Бороздя неизведанные просторы // Финансы и развитие. 2006, декабрь

Ссылки 
 

Члены Европейской академии наук и искусств
Финансисты Германии
Почётные профессора
Почётные доктора Констанцского университета
Великие офицеры ордена Заслуг (Люксембург)
Члены Академии наук и литературы в Майнце